Diamondville kan syfta på:

 Diamondville, Kalifornien – en spökstad i Butte County, Kalifornien, USA
 Diamondville, Wyoming – en stad i Lincoln County, Wyoming, USA